105 mm Howitzer M101, ранний вариант — 105 mm Howitzer M2A1 — американская гаубица периода Второй мировой войны. Орудие серийно выпускалось с 1941 года, состояло или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира. Этим орудием были вооружены американские крупносерийные самоходные артиллерийские установки Второй мировой войны M7 Priest.

История создания 
Разработка 105-миллиметровой гаубицы велась с 1919 года. Работы продвигались очень медленно. В 1928 году орудие было создано и получило обозначение М1, но не было принято на вооружение и в серийное производство не поступило.

В 1934 году гаубица была немного модифицирована и получила название М2, но всё равно не была принята на вооружение и тоже в производство не пошла.

В течение последующих 6 лет конструкторы создавали новый лафет с раздвижными станинами. Наконец в марте 1940 года новый лафет был утверждён и гаубица получила обозначение М2А1. В таком виде и с таким названием гаубица была принята на вооружение и в 1941 году поступила в серийное производство. Производство велось Рок-Айлендским арсеналом. С апреля 1941 по июнь 1945 года было выпущено 8536 гаубиц (1941 — 597, 1942 — 3325, 1943 — 2684, 1944 — 1200, 1945 — 730). Пик производства пришелся на март 1942 года, когда сдали 479 орудий.

Устройство 
Гаубица M101 имела раздельно-гильзовое заряжание, и на самом мощном заряде максимальная дальность стрельбы из неё достигала 11,2 км.

Орудие являлось основной средней гаубицей армии США во Второй мировой войне и долгий период времени после неё. Орудие принимало активное участие в войнах в Корее и во Вьетнаме. Даже более новая гаубица M102 не сумела вытеснить M101 полностью с вооружения армии США. Только после принятия на вооружение 105-мм буксируемой гаубицы M119, M101 были официально сняты с вооружения армии США. Однако в армиях стран-союзников США по НАТО и других государств, ориентированных на покупку американских вооружений, гаубица M101 состоит на службе до настоящего времени. В ряде случаев она была поставлена на производство вне США под другими названиями и совершенствовалась независимо от разработчика.

Боевое применение 
Война во Вьетнаме
После окончания Второй Мировой войны гаубицы M101 наиболее активно применялась в ходе войны во Вьетнаме. Очень большое количество американских и южновьетнамских орудий было захвачено Северным Вьетнамом.

В ходе операции Lam Son 719 было задействовано 152 южновьетнамских и 6 американских 105-мм орудий. В ходе боевых действий южновьетнамцы потеряли 70 орудий, в основном от контрбатарейной борьбы.

В ходе «Пасхального наступления» южновьетнамцы потеряли около 400 орудий M101.

В 1975 году северовьетнамцы захватили почти 1000 орудий M101.

Всего за время всей войны южане получили не меньше 1680 орудий M101A1, 1624 до конца 1972 и 56 в апреле 1975. Все они были либо уничтожены, либо захвачены. Следует учесть, что США потеряли также некоторое количество этих орудий.

Ирано-иракская война
Другим крупным конфликтом с участием гаубиц M101 стала ирано-иракская война. К началу войны Иран имел 370 орудий M101, к концу войны оставалось 130.

Кувейтско-иракская война
Перед войной с Ираком у Кувейта имелось 16 орудий M101, в ходе конфликта все они были потеряны.

Сравнительная характеристика

На вооружении 

  — 331 M101A1 находится на вооружении морской пехоты
  — после окончания Второй мировой войны, некоторое количество было получено по программе военной помощи из США. Кроме того, M101 выпускалась под наименованием M56.
  — 1700 M101 и корейской модификации KH-178
  —  6
  —  4
  —  8
  —  25 M101A1
  —  в армии 233 М101/М102, в морской пехоте 15
  —  48 M101A1
  — н/д
  — 4
  — 12
  — 327 M101A1
  — 4
  — 60 M101 и корейской модификации KH-178
  — 130 M101A1
  — 20
  — 98 С3
  — 88
  — 20 
  — 13
  — 18  
  — 36 M101A1
  — 20
  — 40
  — 12
  — 96
  — 216
  — 19, морская пехота 2
  — 44
  — 8 M101A1
  — 100 на хранении
  — 200
  — 650 Т-64 (М101)
  — 48 M101A1/А2
  — силы на Кипре располагают 72 M101A1
 
  — 28 M101A1
  армия 204 M101/M102/M-26/M-56, флот 23 M101
  — 89
  — 30

Примечания

Ссылки 

 

Гаубицы
Артиллерия калибра 105 мм
Артиллерия США периода Второй мировой войны